Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2010, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du 11 au .

Márcos Baghdatís remporte le simple messieurs. En finale, il bat Richard Gasquet, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Daniel Nestor et Nenad Zimonjić.

Faits marquants 
 Du fait des forfaits de Gaël Monfils et Stanislas Wawrinka, le tournoi se retrouve amputé de deux de ses trois premières têtes de série. Sont cependant quand même présents Tomáš Berdych et l'ancien  mondial Lleyton Hewitt.
 Le Français Richard Gasquet atteint sa première finale depuis Stuttgart 2008, où il avait perdu face à Juan Martín del Potro.
 En remportant le tournoi, Márcos Baghdatís atteint son meilleur classement depuis le 3 août 2008.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2010
Tennis en Australie en 2010
Sydney
Tennis en janvier 2010